Dany (striptekenaar), een Belgisch striptekenaar
 Dány, een plaats in Hongarije
 Dani van Velthoven, Nederlands zanger en danser, ook bekend als 'Dany'